Mexikó-völgyi-barlang néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 Mexikó-völgyi-barlang, a Mexikói-barlang másik neve.
 Mexikó-völgyi-barlang, a Mexikó-völgyi-víznyelőbarlang másik neve.

Hasonló névváltozatok:

 Mexikóvölgyi-barlang, a Tatár-árki-barlang másik neve.
 Mexikóvölgyi-barlang, a Mexikói-barlang másik neve.
 Mexikóvölgyi barlang, a Mexikói-barlang másik neve.